Питсфорд има више значења:
 Питсфорд (Вермонт)
 Питсфорд (Њујорк)